Montroy est une commune française dans le département de la Charente-Maritime et la région Nouvelle-Aquitaine (anciennement Poitou-Charentes).
 Montroy est une commune espagnole de la Province de Valence.

Homonymie de toponyme